Lengenfeld ist der Name mehrerer Burgen:

 Burg Lengenfeld liegt bei Hausen im Tal in Baden-Württemberg
 Burg Lengenfeld ist der ursprüngliche Name der Burg Burglengenfeld in Burglengenfeld in Bayern.
Siehe auch:
 Burg Lengsfeld
 Schloss Lengenfeld